Le championnat du monde de snooker 1978 a lieu du 17 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
 :  £ 
 :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  

Meilleur break :  

Maximum break :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (7) 
 138, 118 John Spencer
 119, 100 Ray Reardon
 108 Eddie Charlton
 105 Fred Davis
 105 Patsy Fagan

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1978
Snooker
Snooker 1978
Sport en Angleterre en 1978
Snooker en 1978
Sport en avril 1978